Framont (België), een plaats in de Belgische provincie Luxemburg
 Framont (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Saône